Уильям де Форс (; до 1216 или до 1220 — начало июня 1260, Амьен, Франция) — английский аристократ, 4-й граф Омаль с 1241 года. Был одним из крупнейших магнатов Северной Англии, некоторое время владел третьей частью Галлоуэя в Шотландии. Участвовал в ряде походов короля Генриха III. В 1258 году принадлежал к баронской оппозиции, но позже перешёл на сторону короны.

Биография 
Уильям де Форс был сыном Уильяма де Форса, 3-го графа Омаль, и Авелины де Монтише. Его семья владела обширными землями на севере Англии — сеньориями Холдернесс и Скиптон в Йоркшире, рядом поместий в Линкольншире и Камберленде. Бабка Уильяма по отцу Хависа, потомок сестры Вильгельма Завоевателя, владела графством Омаль в Нормандии, но оно было конфисковано к 1204 году французской короной; тем не менее де Форса в Англии именовали графом Омальским или (искажая это прозвание на местный лад) графом Албемарл.

Уильям родился, по разным данным, до 1216 или до 1220 года. Отец женил его в 1234 году на Кристине, младшей дочери Алана, лорда Галлоуэя в Шотландии. После смерти Алана в 1235 году его владения должны были перейти, согласно феодальному праву, к трем дочерям — Кристине, Элен (жене Роджера де Квинси, 2-го графа Уинчестер) и Деворгилле, жене Джона де Баллиола; однако гэллоуэйцы предпочли, чтобы ими правил бастард Алана Томас. Король Шотландии Александр II в апреле 1236 года двинул в Галлоуэй армию, разбил сторонников Томаса и разделил спорные земли между тремя законными сонаследниками. Шотландские владения оставались под контролем Уильяма де Форса до 1246 года, когда его жена умерла. Поскольку брак остался бездетным, от трети Галлоуэя графу пришлось отказаться.

После смерти отца в 1242 году Уильям (к этому моменту достигший совершеннолетия и посвящённый в рыцари) был признан графом Албемарл и получил семейные владения, заплатив 100 фунтов в качестве рельефа. В 1248 году он заключил выгодный второй брак с Изабеллой де Ревьер, дочерью Болдуина де Ревьера, графа Девона и лорда острова Уайт. Свои позиции в северных графствах де Форс упрочил, получив должности судьи в королевских лесах Камберленда в 1251 году, шерифа Камберленда и хранителя замка Карлайл в 1255 году (эти посты он занимал до самой смерти).

Граф Албемарл регулярно нёс военную службу. Так, в 1242 году он участвовал в походе в Сентонж против короля Франции, в 1245 году — в войне с князем Гвинеда. Благодаря обширным владениям на севере и родству с шотландской аристократией сэр Уильям играл важную роль в англо-шотландских взаимоотношениях: ещё в 1231 году он был одним из поручителей при заключении перемирия, в 1255 году ездил в Эдинбург как посланник. Поход короля Генриха III в Уэльс в 1257 году граф пропустил из-за тяжёлой болезни. Впрочем, он вскоре поправился и сыграл важную роль во внутриполитической борьбе, связанной с попытками лордов ограничить власть короны. Де Форс заседал в «Безумном парламенте» 1258 года и участвовал в разработке «Оксфордских провизий» — постановлений, которыми сужались королевские полномочия. В дальнейшем он стал одним из пятнадцати членов постоянного совета при короле и членом особой комиссии, которая должна была рассматривать вопросы о субсидиях короне. В этом качестве граф был свидетелем принесённой Генрихом III клятвы соблюдать условия «провизий». Уильям активно выступал против Лузиньянов (единоутробных братьев короля), подписал письмо с жалобами на них, направленное лордами римскому папе Александру IV, сопровождал Лузиньянов до Дувра, когда они были вынуждены покинуть Англию. Уже в 1259 году Албемарл вслед за Ричардом де Клером, 6-м графом Глостер, перешёл на сторону короля. Он сопровождал Генриха III в его поездке в Париж, где был заключён мирный договор с королём Франции (осень 1259 года). Позже графу пришлось ещё раз отправиться на континент, и в начале июня 1260 года он умер в пути, в Амьене.

Семья и наследство 
Уильям де Форс был женат дважды. Первой его женой стала в 1234 году Кристина Галлоуэйская, дочь Алана, лорда Галлоуэя, и Маргариты Хантингдонской, двоюродная племянница короля Шотландии Александра II. Этот брак остался бездетным. В 1248 или 1249 году граф женился на Изабелле де Ревьер, дочери Болдуина де Ревьера, 6-го графа Девона и лорда острова Уайт, и Амиции де Клер. В этом браке родились:

 Авиза, жена Ингрэма де Перси;
 Джон;
 Уильям;
 Томас, 5-й граф Омаль;
 Авелина.

Из трёх сыновей Уильяма пережил только один, Томас, но и тот умер совсем юным (не позже 1269 года). Поэтому наследницей обширных владений Албемарлов стала Авелина, получившая к тому же третью часть земель своих родственников Монтише. Кроме того, мать девушки стала в 1262 году, после смерти брата, графиней Девон и леди острова Уайт в своём праве, так что Авелина оказалась самой богатой наследницей в королевстве. 6 апреля 1269 года она вышла замуж за младшего сына Генриха III Эдмунда, 1-го графа Ланкастера. Уже в 1274 году Авелина умерла, не оставив детей. Титул графа Албемарл был восстановлен в 1412 году для одного из потомков Эдмунда.

Вдова Уильяма де Форса дожила до 1293 года. Её наследниками стали Хью де Куртене (в Девоншире) и король Эдуард I, получивший остров Уайт и другие владения.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Графы Албемарл
Уильям, 4-й граф Албемарл
Главные шерифы Камберленда
Графы Англии XIII века